Massan kan syfta på:

 Massan (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix kommun
 Massan – ett sociologiskt begrepp, se Massa (sociologi)
 Massan (vattendrag) – ett vattendrag i Elfenbenskusten
 Massans visdom ~ den samlade åsikten hos en grupp av individer
 Lagen om massans bevarande –  massan i ett slutet system är konstant

Se även
 Massa (olika betydelser)